Karabulak ist der Name:
 einer Stadt in der Republik Inguschetien (Russland), siehe Karabulak (Russland)
 der Siedlung städtischen Typs Basarny Karabulak in der Oblast Saratow (Russland)
 des Nebenflusses der Tereschka Karabulak in Russland

Siehe auch:
 Qarabulaq